Самуэ́ль Гали́ндо Сухе́йро (; родился 18 апреля 1992 года, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) — боливийский футболист, полузащитник клуба «Олвейс Реди» и сборной Боливии.

Клубная карьера 
Галиндо — воспитанник клуба «Реал Америка». В 2010 году его нашли скауты лондонского «Арсенала» и пригласили в Англию. Подписав контракт с «пушкарями», Самуэль для получения игровой практики был отдан в аренду в испанскую «Саламанку». 15 октября в матче против «Рекреативо» он дебютировал в испанской Сегунде. Летом 2011 года Галиндо на правах аренды присоединился к «Химнастику» из Таррагоны. 28 августа в поединке против «Реал Вальядолид» он дебютировал за новую команду. Третьей испанской арендой Самуэля стал «Луго». 1 сентября 2012 года в матче против «Кордовы» он дебютировал за новый клуб.

В 2013 году Галиндо на правах аренды вернулся на родину, став футболистом «Хорхе Вильстерманн». 17 февраля в матче против «Ла-Пас» он дебютировал в чемпионате Боливии. После окончания аренды, Арсенал вновь отправил Самуэля за игровой практикой, но в «Ориенте Петролеро», «Спорт Бойз Варнес» и бразильском «Португеза Деспортос» он не получил своего шанса.

В начале 2014 года им интересовался американский «Колорадо Рэпидз», но до предложения не дошло. Летом 2015 года Галиндо перешёл в «Петролеро». 22 августа в матче против «Стронгест» он дебютировал за новую команду. 26 сентября в поединке против «Сан-Хосе Оруро» Самуэль забил свой первый гол за «Петролеро». Летом 2016 года Галиндо вернулся в «Спорт Бойз Варнес». 15 сентября в матче против «Университарио Сукре» он дебютировал за новую команду. 8 декабря в поединке против «Ориенте Петролеро» Самуэль забил свой первый гол за «Спорт Бойз Варнес». Летом 2017 года Галиндо присоединился к «Стронгест». 30 июля в поединке против «Сан-Хосе Оруро» он дебютировал за новый клуб.

В начале 2018 года Галиндо в поисках игровой практики на правах аренды перешёл в «Сан-Хосе Оруро». 27 января в матче против «Насьональ Потоси» он дебютировал за новую команду. 31 мая в поединке против «Боливара» Самуэль забил свой первый гол за «Сан-Хосе Оруро». В начале 2019 года Галиндо подписал контракт с «Олвейс Реди». 19 января в матче против «Спорт Бойз Варнес» он дебютировал за новую команду. 14 апреля в поединке против «Сан-Хосе Оруро» Самуэль азбил свой первый гол за «Олвейс Реди».

Международная карьера 
В начале 2009 года Галиндо в составе молодёжной сборной Боливии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Венесуэле. На турнире он сыграл в матчах против Бразилии, Уругвая, Парагвая и Чили.

25 февраля 2010 года в товарищеском матче против сборной Мексики Самуэль дебютировал за сборную Боливии.

В 2016 году в составе сборной Галиндо принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел. 2019 году Самуэль во второй раз попал в заявку на участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он вновь остался в запасе.

Примечания 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Хорхе Вильстерманн»
Игроки ФК «Петролеро»
Игроки ФК «Спорт Бойз Варнес»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Сан-Хосе»
Игроки ФК «Олвейс Реди»